El Torneig de Belgrad 2022, també conegut com a Serbia Open 2022, és un esdeveniment tennístic disputat a l'aire lliure en terra batuda que pertany a la categoria ATP Tour 250 de l'ATP. La sisena edició del torneig i es va celebrar entre el 18 i el 24 d'abril del 2022 al Novak Tennis Center de Belgrad, Sèrbia.

El tennista rus Andrei Rubliov va guanyar el tercer títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Lloc web oficial  
 
 

2022
ATP Tour 2022